Франко Мулас (, ) — итальянский живописец.

Биография 
Мулас родился в Риме, учился во Французской академии и в Школе декоративного искусства в своём родном городе. В 1967 году провёл свою первую персональную выставку. В течение своей карьеры он находился под влиянием различных течений, от классицизма до поп-арта. Его искусство несло отпечаток его политических и социальных предпочтений; среди его наиболее важных работ — циклы «Week end», изображающий отчуждение итальянцев, проводящих свои выходные в пробках, и «Occidente» («Запад»), посвящённый событиям мая 1968 года и протестам 1968 года, а также картина L’immaginazione non ha preso il potere («Воображение не взяло верх»).

За свою карьеру Мулас получил различные награды, в частности  и звание академика Святого Луки. Он умер 3 марта 2023 года в возрасте 84 лет.

Примечания

Ссылки 

 Франко Мулас на ExibArt
 
 
 
 
 
  Facebook
  Linkedin

Художники Италии XX века
Художники Италии XXI века